Ви́ктор Алекса́ндрович Но́здрин (6 ноября 1951, Губаха, Молотовская область, РСФСР, СССР) — советский футболист, полузащитник, защитник. Победитель турнира первой лиги в составе московского «Спартака» (1977).

Карьера игрока 
Воспитанник ДЮСШ «Трудовые резервы» (Липецк). Начал карьеру в команде второй группы класса «А» (2-я подгруппа) «Металлург» (Липецк). Не сумев закрепиться в основном составе стал игроком клуба «Буровик» (Альметьевск), выступавшего в 3-й зоне Класса «Б». В 1971 году вернулся в Липецк. Став игроком основного состава, помог «Металлургу» вначале стать одним из лидеров второй лиги, а в 1973 году выйти в первую лигу. В сезоне 1974 года Ноздрина заметили в элите советского футбола. К. И. Бесков включил футболиста в список кандидатов в олимпийскую сборную СССР, кроме того его пригласили в ленинградский «Зенит». Но в клубе произошёл конфликт между игроками и главным тренером Виктором Беловым. Попытка тренерского переворота завершилась для группы футболистов, среди которых был и Ноздрин, длительной дисквалификацией. В 1976 году переходит в команду высшей лиги «Локомотив» (Москва). Не сумев стать игроком основного состава по ходу сезона 1977 года уходит в московский «Спартак», игравший в том году в первой лиге.

Первый матч за основной состав красно-белых провёл 2 июня 1977 года. Единственный гол в составе «Спартака» забил 13 июня. По итогам сезона 1977 года стал победителем турнира первой лиги в составе красно-белых. Всего сыграл за «Спартак» 26 матчей, в том числе 25 в чемпионате СССР (первая лига) и один в розыгрыше Кубка СССР. Во всех играх выходил в стартовом составе и ни разу не был заменён. Забил 1 гол. За дубль московского «Спартака» сыграл 13 матчей. По окончании сезона покинул красно-белых и дальнейшая карьера Ноздрина прошла в основном в командах второй лиги.

В 1978 году стал игроком команды «Спартак» (Нальчик), в 1977 году покинувшей первую лигу. В 1979 году играл за махачкалинское «Динамо». Уже в следующем сезоне перешёл в костромской «Спартак», за который играл почти 7 лет. По ходу сезона 1986 года перешёл в калужскую «Зарю». По окончании сезона 1987 года завершил карьеру футболиста.

Карьера тренера 
Карьера Ноздрина как тренера началась в 1988 году в московской команде «Красная Пресня». В июне 1989 года он был назначен главным тренером пресненского клуба и покинул его через полгода, в декабре.
 1995 — тренер-консультант липецкого «Металлурга».
 1996—1997 — тренер клуба «Металлург» (Липецк).
 январь — июль 1998 — главный тренер команды «Краснознаменск-Селятино» (Краснознаменск)
 1999 — главный тренер команды «Сатурн»-2 (Раменское).
 июнь 2000 — ноябрь 2001 — главный тренер костромского «Спартака».
 декабрь 2001 — август 2002 — главный тренер ФК «Обнинск».
 август — декабрь 2002 года — главный тренер клуба «Псков-2000».
 июль — декабрь 2003 года — главный тренер команды «Фабус» (Бронницы).
 декабрь 2003 — февраль 2004 — главный тренер щёлковского «Спартака».
 март 2004 — май 2005 — главный тренер тверской «Волги».
 июнь 2005 — 31 августа 2006 — главный тренер ФК «Нара-Десна» (Наро-Фоминск).
 декабрь 2006—2008 — главный тренер, тренер ФК «Нара-ШБФР».
 24 июня 2009 — 31 июля 2009 — главный тренер команды «Знамя Труда» (Орехово-Зуево).
 4 августа 2009 — ноябрь 2009 — главный тренер ФК «Сахалин» (Южно-Сахалинск).
 2011 — главный тренер команды III дивизиона «Росич» (Московский).

Статистика выступлений 
Данные по матчам и забитым мячам в неполные. Из-за этого, рядом с цифрой стоит знак ↑.

Достижения 
 Победитель турнира первой лиги в составе «Спартака» (1977).
 Победитель зонального турнира первенства СССР среди команд второй лиги 1971, 1972, 1978, 1980 годов.
 Победитель финального турнира первенства СССР среди команд второй лиги 1972, 1978, 1980 годов.
 В 1974 году был кандидатом в олимпийскую сборную СССР.
 3-е место команды «Космос» (Электросталь) в турнире второго дивизиона (зона «Запад») в 1999.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте spartak.com
 Профиль на сайте «Спартак Москва — матчасть»
 Профиль на сайте Fanat1k.ru

Футболисты СССР
Футбольные тренеры России
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Локомотив» Москва
Игроки ФК «Спартак-Нальчик»
Игроки ФК «Динамо» Махачкала
Игроки ФК «Спартак» Кострома
Игроки ФК «Заря» Калуга
Тренеры ФК «Пресня»
Тренеры ФК «Металлург» Липецк
Тренеры ФК «Краснознаменск»
Тренеры ФК «Сатурн-д»
Тренеры ФК «Спартак» Кострома
Тренеры ФК «Обнинск»
Тренеры ФК «Псков-2000»
Тренеры ФК «Фабус»
Тренеры ФК «Волга» Тверь
Тренеры ФК «Нара-ШБФР»
Тренеры ФК «Знамя Труда»
Тренеры ФК «Сахалин»